Wattignies (Wattenijs en néerlandais) est une commune française, située dans le département du Nord (59) en région Hauts-de-France.
 Wattignies-la-Victoire est une commune française située dans le département du Nord (59), en région Hauts-de-France.
 Wattignies est l'ancien nom de la ville de Belabbes en Algérie, pendant la colonisation française.

 La bataille de Wattignies de 1793 eut lieu dans le village de Wattignies, aujourd’hui Wattignies-la-Victoire. 

 Le nom de la rue de Wattignies à Paris célèbre la bataille de Wattignies de 1793.